Порфиров — фамилия.
 Порфиров, Иван Фёдорович (1866 — после 1919) — русский художник. Брат поэта П. Ф. Порфирова.
 Порфиров, Пётр Фёдорович (1870—1903) — русский поэт и переводчик. Брат художника И. Ф. Порфирова.